Jack Conley ist der Name folgender Personen:

* Jack Conley (Fußballspieler) (John Joseph Conley; 1920–1991), englischer Fußballspieler 
 Jack Conley (Schauspieler) (* 1958), US-amerikanischer Schauspieler